Skazi es un DJ de trance psicodélico conformado por Asher Swisa Israel. Ellos han producido Psy Trance desde 1998.

Historia 

El primer álbum trance, "Animal", fue lanzado en septiembre de 2000, siendo Asher Swissa previamente en la escena local de punk y hardcore, Skazi combinó riffs de guitarra en vivo, sonidos tech y hardcore. La música Psychedelic-Trance también se consideró para compartir con otros elementos de Hard House y Techno.

Skazi hizo cuatro compilaciones entre los años 2001 y 2004 ( "Zoo1", "Zoo2", "Zoo3" y "Most Wanted") Skazi ha hecho muchas colaboraciones con otros artistas.
I Wish, remix de la canción original de Infected Mushroom, es su canción más conocida y más gustada por el público desde el 2004 hasta el presente.

"Total Anarchy" su  álbum, es sacado a la venta en 2006, donde hay un cambio abrupto de estilo, ya que en este casi todas contienen guitarra. De aquí es donde él se da a conocer realmente hacia el resto del mundo.  Canciones como Hit N Run, Fucking My Brain,  Others, & Anarchy, son las que hacen este disco una pieza maestra.

Entre su  y 4.º disco, Skazi se dedicó a producir muchos unreleases que le dieron más fama aun, Terroryzer con Psychotic Micro como ejemplo.
También hizo un CD "Promo 2008", donde tiene contiene indudablemente Hardcore, también con un remix hacia la canción "Alarma" de los productores alemanes 666. Es aquí donde muestra su sus raíces en la música electrónica.

En 2012 sale su álbum "My Way" (después de 6 años) donde podemos escuchar canciones con un toque de rock pesado, electro house, dubstep recientemente agregado a su estilo y por supuesto psychedelic trance.

Skazi actualmente lleva a cabo principalmente raves en países grandes de Psychedelic-Trance festival de escenas: Israel, Japón, Brasil, México, Alemania, Macedonia, Grecia, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Países Bajos, Portugal, Australia, Rusia, India, Reino Unido, Bulgaria, Italia, Hungría, Dinamarca, Suecia, Guatemala y otros países.

Chemical Crew 
Disquera de Skazi, en la que han sacado la mayoría de sus discos, además de que tiene grandes firmas, Void, Psychotic Micro, Paranormal Attack, %40, Tube, Exaile, Mafia, Damage entre otros, Skazi trabaja como productor de los grupos anteriores.

Discografía 
 Animal (Shaffel Records, 2000)
Zoo 1 (2001)
Storm (Shaffel Records, 2002)
Most Wanted (2003)
Zoo 2 (2003)
Zoo 3 (2004)
Animal in Storm (2004) 
Total Anarchy (2006)
Promo 2008 (2009)
My Way (2012)
Spin (2015)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 

Psytrance y goa trance
Grupos de música electrónica de Israel
Grupos de música trance
Grupos de música formados en 1998
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música de los años 2000
Dúos de música de Israel